Der Name The Wildbunch bezeichnet

 ursprünglich der Name der Räuberbande von Butch Cassidy und Sundance Kid im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts
 ursprünglich eine Rockband aus Detroit, siehe Electric Six
 ursprünglich eine Gruppe von DJs, MCs und Sprayern aus Bristol, siehe Massive Attack

Siehe auch:
 Wild Bunch